Echephron () ist in der griechischen Mythologie:

 Echephron (Sohn des Herakles) und der Psophis
 Echephron (Sohn des Nestor)
 Echephron (Sohn des Priamos)